Ruibal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rodolpho Ruibal
 Constantino Ruibal